Vert (Landes)
 Vert (Yvelines)
ook:
Vert-en-Drouais,   Eure-et-Loir 
Vert-le-Grand,   Essonne 
Vert-le-Petit,   Essonne
Vert-Saint-Denis,   Seine-et-Marne
Vert-Toulon,    Marne 

Le Vert,  Deux-Sèvres